Бесерреа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Анкарес. Занимает площадь 173,3 км². Население — 3181 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Луго